I Европейские юношеские Олимпийские дни () — первые региональные международные комплексные спортивные соревнования в рамках Европейских юношеских Олимпийских дней для молодых европейских спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет. Мероприятие прошло с 12 по 21 июля 1991 года в Брюсселе, Бельгия. В состязаниях приняли участие 2084 атлета из 33 европейских стран.

Спортивные дисциплины 
В рамках I Европейских юношеских Олимпийских дней было разыграно 225 комплектов медалей в 9 видах спорта: дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание и теннис для обоих полов, баскетбол и футбол для юношей, а также волейбол и хоккей на траве для девушек.

  Баскетбол
  Волейбол
  Дзюдо

  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Плавание

  Теннис
  Футбол
  Хоккей на траве

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Итоговая таблица 

Европейские юношеские Олимпийские дни 1991
1991
Спорт в Европе в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Брюсселе